Ларусс () — французская фамилия:

 Ларусс, Пьер (1817—1875) — французский энциклопедист и лексикограф, основатель одноимённого издательства.
 Ларусс — французское издательство. Издания:
 Энциклопедии Ларусса
 «Энциклопедический словарь Ларусс»
 «Большая энциклопедия Ларусс»
 «Малый Ларусс»
 «Гастрономическая энциклопедия Ларусс»

См. также 
  (Larrousse) — французская фамилия.
 Ла-Руссо (Сен-Роман) — один из районов Княжества Монако.
 Ларуссо, Руди (1937—2004) — американский баскетболист.
 Лавруссия (Еврамерика) — палеозойский суперконтинент.